Castrul roman Caput Stenarum (Castrul de la Capătul Strâmtorilor ) se află la 500 m est de vatra satului localității Boița, județul Sibiu, Transilvania, punctul „în Rude”, după vechea „țiglărie”, pe un teren ușor ridicat.

Pe teritoriul castrului s-a descoperit o cărămidă cu inscripția  LEG.XIII G ce indică prezența legiunii a XIII-a Gemina în acest loc.

Note

Vezi și 
Listă de castre romane din România

Legături externe
Roman castra from Romania - Google Maps / Earth 

Castre romane din România
Dacia romană